fomepizol, 
 4-metyloimidazom,